Naselja u BiH:
 Osječani (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Osječani (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Osječani Donji, naselje u općini Doboj
 Osječani Gornji, naselje u općini Doboj